Zuidwester (hoofddeksel), genoemd naar de zuidwestenwind, een hoofddeksel van schippers
Zuidwester (organisatie), een organisatie voor jeugd- en maatschappelijke zorg in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Zuidwestenwind, die in de Romeinse tijd de Latijnse naam Africus of Afer ventus had, zo genoemd omdat Afrika ten zuidwesten van Italië ligt